— серия японских эскадренных миноносцев. Построено 3 единицы в 1960-х годах. Унаследовали названия от эсминцев времён Второй Мировой Войны типов «Фубуки» и «Асасио».

Представляли собой вариант противолодочных эсминцев типа «Ямагумо» с ангаром для 2 противолодочных БПЛА DASH на месте ПЛРК ASROC. В силу малоудачности БПЛА DASH и снятии их с вооружения Морских сил самообороны в 1977 году в 1978—1982 годах корабли прошли перевооружение. За опустевшим ангаром была установлена пусковая установка Mk.16 (8 ПЛУР RUR-5 ASROC), кормовая артустановка Mk.33 заменена на 76-мм OTO Melara, добавлена буксируемая ГАС SQS-35(J) VDS.

С 1995 года эсминцы этого типа начали переводить в состав учебных, окончательно все они были списаны к 2000 году.

Представители

Литература 
 

Эскадренные миноносцы по типам
Эскадренные миноносцы Японии
Военные корабли и суда Hitachi